Minto steht für:
 Minto (Schottland), einen Ort in Schottland
 Minto (New South Wales), einen Vorort von Sydney, Australien
 Minto (New Brunswick), einen Ort in New Brunswick, Kanada
 Minto (Ontario), einen Ort in Ontario, Kanada
 Minto (Yukon), einen Ort in Yukon, Kanada
 Minto (Alaska), einen Ort in Alaska, USA
 Minto (North Dakota), einen Ort im Walsh County, North Dakota, Vereinigte Staaten 
 Minto (Südafrika), ein Ort in der Provinz Nordkap, Südafrika
 Minto Reef, ein Atoll in den Föderierten Staaten von Mikronesien
 Earl of Minto, einen britischen Adelstitel
 Minto Pyramiden Prinzip, eine von Barbara Minto entworfene strukturierte überlegungs- und kommunikationstechnik
 Minto (Einkaufszentrum), ein Einkaufszentrum in Mönchengladbach
 Lac Minto, ein See in der kanadischen Provinz Québec

Minto ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Minto (* 1975), US-amerikanischer Boxer
 Francesco Minto (* 1987), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Harry Minto, Pionier aus Oregon
 John Minto, politischer Aktivist aus Neuseeland
 Laura Minto (* 1994), britische Badmintonspielerin
 Scott Minto, englischer Fußballspieler
 William Minto (1845–1893), schottischer Schriftsteller und Philosoph